Соревнования в беге на 5000 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили  20 и 23 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (13:21,50) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (13:28,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

В ходе забега Кенениса Бекеле установил новый Олимпийский рекорд.

Соревнования

Результаты

Первый забег 

В финал вышли по четыре лучших спортсмена с каждого забега, плюс три с лучшим временем.

Второй забег

Третий забег

Финал 
23 August 2008 - 20:10

Промежуточные лидеры

Примечания 

М